Viana est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme

Viana, une ville dans l'est de la province de Luanda.

Viana, une municipalité de l'État d'Espírito Santo
 Viana, une municipalité de l'État du Maranhão.
 Manoel Viana, une ville du Nord-Ouest de l'État du Rio Grande do Sul, faisant partie de la microrégion Campanha occidentale.

Viana, une commune située au nord du pays, dans la comarque de Somontano Viana, communauté forale de Navarre (ex-Haute-Navarre).
 Viana une comarque de la Province d'Ourense, dans la communauté autonome de Galice.
 Viana del Bollo ou Viana do Bolo en galicien, municipio de la comarque de Viana, dans la Province d'Ourense, communauté autonome de Galice.
 Viana de Cega, un municipio (municipalité ou canton) situé en Castilla y León dans la province de Valladolid.
 Viana de Duero, un municipio (municipalité ou canton) situé en Castilla y León dans la province de Soria.
 Viana de Jadraque, un municipio (municipalité ou canton) situé en Castilla-La Mancha dans la province de Guadalajara.
 Viana de Mondéjar, une pedania (commune) du municipio (municipalité ou canton) de Trillo, situé en Castilla-La Mancha dans la province de Guadalajara.

District de Viana do Castelo, district du Portugal.
 Viana do Castelo, municipalité (en portugais : concelho ou município),  située dans le district de Viana do Castelo et la région Nord.

Javier de Viana, une ville du département d'Artigas.

Patronyme 

 Bruno Viana (1995-), footballeur brésilien ;
 Diogo Viana (1990-), footballeur portugais ;
 Jorge Viana (1959-), homme politique brésilien ;
 José Fernando Viana de Santana, dit Fernandão, (1987-), footballeur brésilien ;
 Letticia Viana (1985-), arbitre de football eswatinienne ;
 Luís Manuel Rodrigues Viana (1970-), footballeur portugais ;
 Luís Viana (1846-1920) magistrat et homme politique brésilien.

Patronyme brésilien
Patronyme portugais